Бархатта:
 Бархатта — город на северо-востоке Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Бархатта — подокруг на северо-востоке Бангладеш в составе округа Нетрокона.